Aleksije Lazović, peintre ;   
 Barbara Lazović, handballeuse ;  
 Danko Lazović, footballeur ;  
 Darko Lazović, footballeur ;  
 Simeon Lazović, peintre ;   
 Suzana Lazović, handballeuse ;  
 Tihana Lazović (1990-), actrice croate.